Trajkovski (weibliche Form: Trajkovska) ist der Familienname von:

 Aleksandar Trajkovski (* 1992), mazedonischer Fußballspieler
 Andreas Trajkovski (* 1993), nordmazedonischer Leichtathlet dänischer Herkunft
 Boris Trajkovski (1956–2004), mazedonischer Politiker
 Ilo Trajkovski (* 1960), mazedonischer Soziologe
 Kiril Trajkovski (* 1991), mazedonischer Fußballspieler
 Vladimir Trajkovski (* 1968), mazedonischer Mediziner

 Gabriela Konevska-Trajkovska (1971–2010), mazedonische Politikerin